Tantulacus är ett släkte av kräftdjur. Tantulacus ingår i familjen Deoterthridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tantulocarider
Tantulacus